EM Весов () — одиночная переменная звезда в созвездии Весов на расстоянии (вычисленном из значения параллакса) приблизительно 77288 световых лет (около 23697 парсеков) от Солнца. Видимая звёздная величина звезды — от +15,6m до +14,8m.

Характеристики 
EM Весов — пульсирующая переменная звезда типа RR Лиры (RR).

Примечания